Hírérték (média): a médiafigyelés egyik alapfogalma
 Hírérték (információelmélet): az információelmélet egyik alapfogalma, egy esemény vagy döntés bizonytalanságának a mértéke